Edição de vídeo
 Edição de imagens
 Edição jornalística

 Edição radiofônica
 Edição de áudio

Ver também 
 Editoração
 Editora
 
Desambiguação